Nosferatu est un nom commun dans le roman Dracula de Bram Stoker qui répète une erreur de l’une de ses sources, Emily Gerard : nosferatu, écrivent-ils, signifierait « vampire » ou « non mort » en roumain, or dans cette langue, « vampire » se dit vampir ou vârcolac et « non-mort » : strigoi (qui a la même étymologie que « stryge ») ; quant à nosferatu dont la forme correcte est nesuferitu (littéralement « l’insupportable ») il désigne « l’innommable » : le démon, le diable.

Devenu un nom propre, Nosferatu peut désigner :

Cinéma 
 Nosferatu le vampire (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens), est un film allemand de 1922 de Friedrich Wilhelm Murnau ;
 Nosferatu, fantôme de la nuit (Nosferatu: Phantom der Nacht, 1979) de Werner Herzog ;
 Nosferatu à Venise (Nosferatu a Venezia, 1988) de Luigi Cozzi et Mario Caiano.

Jeux vidéo 

 Nosferatu, jeu d'action/plate-forme sur Super Nintendo

Littérature 
 Nosferatu (bande dessinée), bande dessinée de Philippe Druillet parue aux éditions Dargaud et Albin Michel ;
 Nosferatu (Daffodil), second tome de la série de bande dessinée Daffodil ;
 Nosferatu, (NOS4A2, 2013) roman de Joe Hill publié en français aux éditions JC Lattes en .

Musique 
 Nosferatu, album de Hugh Cornwell sorti en 1979 ;
 Nosferatu, compositeur et DJ hardcore et gabber ;
 Nosferatu, groupe de metal gothique anglais ;
 Nosferatu, chanson de Blue Öyster Cult, sur l'album Spectres (album) sorti en 1977 ;
 Nosferatu, album de John Zorn paru en 2012 ;
Nosferatu, album du groupe de heavy metal Bloodbound, sorti en 2006.

Voir aussi 
 Nosférax

Références 

Homonymie de titre